Dubrowin (, englisch und serbokroatisch Dubrovin) ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Anatoljewitsch Dubrowin (1950–2019), russischer Mathematiker
 Ivan Dubrovin (* 2000), deutscher Filmregisseur
 Jewgeni Alexandrowitsch Dubrowin (* 1986), russischer Eishockeyspieler
 Konstantin Dubrovin (* 1977), deutscher Schwimmer
 Nikolai Fjodorowitsch Dubrowin (1837–1904), russischer Historiker und General
 Sergej Dubrovin (1942–2015), sowjetisch-serbischer Opernsänger